— японская певица, модель, актриса, танцовщица и писательница.

Карьера 
Сугимото наиболее известна в Японии как J-pop певица (синглы #1 «Usagi», «Boys» и «Gorgeous») и актриса. Среди многих сыгранных ею ролей наиболее известная — королева Погибель в телесериале 2003—2004 годов «Pretty Guardian Sailor Moon».

В сентябре 2008 году Сугимото стала первой японской моделью в меховой кампании PETA.

Альбомы 
 Aya (1988)
 Mizu no Naka no Chiisana Taiyou (水の中の小さな太陽) (1988)
 Shakunetsu Densetsu (灼熱伝説) (1989)
 Body&Soul (1990)
 Japanese Dream (1990)
 Shiseikatsu (私生活) (1991)
 Femme Fatale (1995)

Синглы 
 Boys (1988)
 13 Hi no Hana (13日のルナ) (1988)
 Nichiyoubi wa Dame yo (日曜日はダメよ) (1989)
 B & S (1990)
 ukigi (1990)
 Gorgeous (ゴージャス) (1990)
 Kagayaitete… (輝いてて・・・) (1991)
 Ai ga Shiritai (愛が知りたい) (1992)
 Le Soir ~Eien no Wakare~ (Le SOIR～永遠の別れ～) (1993)

Фильмы 
 2006 : Ghost Train
 2006 : Trapped Ashes
 2006 : LoveDeath
 2005 : Hana to hebi 2: Pari/Shizuko
 2005 : Gokudô no onna-tachi: Jôen
 2004 : Girlfriend: Someone Please Stop the World
 2004 : Hana to hebi
 2002 : Ultraman Cosmos 2: The Blue Planet (Urutoraman Kosumosu: Buru Puranetto)
 1998 : Ultraman Tiga & Ultraman Dyna: Warriors of the Star of Light (Urutoraman Tiga & Urutoraman Daina: Hikari no hoshi no senshi tachi)
 1994 : A New Love in Tokyo (Ai no shinsekai)
 1993 : Megami ga kureta natsu
 1987 : Shonan bakusozoku: Bomber Bikers of Shonan (Shônan bakusôzoku)

Телесериалы 
 Pretty Guardian Sailor Moon как королева Погибель
 Jigoku Shoujo как Хонэ Онна

Примечания

Ссылки 
 
 Ketchum, Jack. (2007). «Flower and Snake 2: A Dialogue» in Asian Cult Cinema, #54, pp. 57–62.
 
 Aya Sugimoto is Nude for PETA Биография, фотографии и видео.

Актрисы Японии
Певцы и певицы Японии
Фотомодели Японии
Родившиеся в 1968 году
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в Киото
Певцы и певицы в жанре J-pop